Rainer Arnold ist der Name folgender Personen:

* Rainer Arnold (Afrikanist) (* 1941), deutscher Afrikanist
 Rainer Arnold (Jurist) (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rainer Arnold (* 1950), deutscher Politiker (SPD)